

Cinema 
The Only Way – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfrid North
The Only Way – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
The Only Way – cortometraggio del 1914 diretto da Donald MacDonald
The Only Way – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Famous Players Film Company 
The Only Way – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Ford Motor Company
The Only Way – film del 1925 diretto da Herbert Wilcox
The Only Way – film del 1970 diretto da Bent Christensen
The Only Way – film del 1993 diretto da Shireen Pasha
The Only Way – film del 2004 diretto da Levi Obery e  David Zimmerman III

Musica 
 The Only Way – Album dei Ten Yard Fight del 1999.